Писажовице може да се отнася за:

Полша 
 Писажовице, село в Великополско войводство, в Остшешовски окръг, в Община Кобиля Гора
 Писажовице, село в Долносилезко войводство, в Каменногорски окръг, в Община Каменна Гора
 Писажовице, село в Долносилезко войводство, в Любански окръг, в Община Любан
 Писажовице, село в Долносилезко войводство, в Шродски окръг, в Община Менкиня
 Писажовице, село в Ополско войводство, в Бжегски окръг, в Община Любша
 Писажовице, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Стшелечки
 Писажовице, село в Силезко войводство, в Белски окръг, в Община Вилямовице
 Писажовице, село в Силезко войводство, в Гливишки окръг, в Община Тошек